The Forbidden Way – film del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Forbidden Way – film del 1913 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Cytherea  (The Forbidden Way) – film del 1924 diretto da George Fitzmaurice